Essaï Altounian dit Essaï est un auteur-compositeur-interprète, arrangeur et réalisateur de musique franco-arménien, né le  à Paris. Créateur et producteur du spectacle  à succès "NOÉ, la force de vivre "

Biographie 
Sa première expérience professionnelle est le single Pardonne-moi du groupe français de soul et R&B Idéal 3, en 1999. Pour sa toute première émission de télévision, il interprète cette chanson sur le plateau du théâtre de l'Empire pour l'émission Le monde est à vous , présentée par Jacques Martin.

Un an plus tard, il  chez  Mercury Universal, en solo cette fois. Le succès se veut timide : deux singles, un clip et quelques passages radio et télé. Il décide alors de mettre son inspiration au service des autres. Pour la chaîne de télévision TF1, il compose à partir de 1998 plusieurs génériques d'émissions : 50 ans de tubes, C’est la même chanson, Le Grand Soir, Les Coups d'humour, Les Sosies, la diffusion du concours Mister France et Retour gagnant.

Pour le théâtre, il compose des musiques d'ouvertures et d'habillage de scènes pour les spectacles d'Anthony Kavanagh, et de l'humoriste Maxime mais aussi plusieurs chansons pour Ma femme s’appelle Maurice, pièce de théâtre de Raffy Shart jouée dans 24 pays et adaptée par la suite en film, réalisé par Jean-Marie Poiré.

En 2001, il obtient le rôle du comte Pâris dans la comédie musicale Roméo et Juliette, de la haine à l'amour, qu’il interprète jusqu'au 23 juin 2002. La même année, il est sollicité par Anne Barrère, productrice de télévision, pour composer la chanson de l'opération Pièces Jaunes. Il composera le titre Un peu de moi qui sera interprété par Anthony Kavanagh durant toute la durée de la campagne. 

De 2001 à 2009, il compose, écrit, arrange et réalise des titres pour Jenifer, Cécilia Cara, Julie Pietri, Grégori Baquet, Michaël Youn, Anthony Kavanagh, Michel Legrand, Amaury Vassili, Clara Morgane, et les comédies musicales Le Roi Soleil et Les Demoiselles de Rochefort.

En 2006, il est le directeur musical de la Nouvelle revue parisienne du cabaret Bobino. Cette revue se jouera durant 2 ans et il composa la majeure partie des titres.

En 2009, il est directeur musical des émissions La Bataille des chorales dans laquelle cinq chorales s'affrontent, diffusées à 20 h 50 sur TF1. Dans ce cadre, il choisit, arrange et réalise plus de . Il sillonne toute la France avec Amel Bent, Ophelie Winter, le rappeur Passi, Patrick Fiori et Dany Brillant pour leur constituer leurs chorales respectives. Il constitue une chorale soul pour Amel Bent, une chorale « girl power » pour Ophelie Winter, une chorale urbaine pour Passi, une chorale de chants corses pour Patrick et une chorale swing jazz pour Dany Brillant.

En 2010, il est le directeur musical de l'émission Le Grand Show des enfants diffusée sur TF1 en prime. Il arrange 15 titres pour de jeunes chanteurs de 7 à 15 ans.

En 2011, Essaï travaille sur son album personnel en tant qu'interprète. Il écrit, compose et arrange tous les titres dans un univers qu'il définit comme « urban soul ». Il signe alors un contrat de distribution numérique chez Believe. Son premier single, Sweet Family, est disponible depuis le 4 novembre 2011 sur toutes les plateformes de téléchargement légales et se retrouve 5 semaines consécutives en tête des ventes Fnac.com.
Son premier clip tourné entre Paris et New York rencontre un véritable engouement sur le net et il est largement diffusé en télé sur MTV, MCM, M6 Black.

En 2012, Essaï est le directeur musical de l’émission Pop's Cool sur Canal J. Il compose, réalise l'album et sera à l'antenne durant dix émissions sur Canal J. Il partagera la scène de La Cigale avec toute la troupe le 3 novembre 2012. En 2102 il réalise également le nouvel album de la chanteuse Lorie intitulé Danse. Un album de reprises revisitées dans des versions latino. 

En 2013, Essaï est le directeur musical de l'émission L’École des fans, nouvelle génération : 16 émissions diffusées à partir de janvier 2014 sur Gulli chaque vendredi soir.

En 2014, Essaï signe un contrat aux États-Unis avec le fils de La Motown, Kerry Gordy - fils de Berry Gordy - (Michael Jackson, Stevie Wonder, Marvin Gay, Diana Ross, The Comodors…) . Ensemble, ils produisent un nouveau single Family, sorti sous le label Kerry Gordy Records.

En 2015, il est l'un des six membres du groupe Genealogy qui représente l'Arménie au Concours Eurovision de la chanson 2015 qui se déroule à Vienne en Autriche les 19, 21 et 23 mai. L'Arménie se qualifie lors de la première demi-finale du 19 mai 2015 et participe à la grande finale le 23 mai 2015 pour obtenir la  sur 40 pays participants.

En 2016, Il est le jury de l'emission Destination Eurovision sur la chaîne arménienne Arm Public TV pour sélectionner, au cours de 10 émissions, la candidate qui représentera l'Arménie au concours de l'Eurovision 2017. C'est Artsvik, la candidate dont il s'occupera par la suite, qui remportera la sélection.

En 2017, Essaï compose, arrange et enregistre le premier album de l'artiste franco-belge Carla Stark. Il compose les 12 titres de l'album pop-folk Karma, dont le premier single est Start starting.

En 2018, la chaîne CBS fait appel à lui pour être le jury français du nouveau grand talent américain : The World's Best. Aux côtés de Drew Barrymore, Faith Hill, Rupaul et animées par le célèbre James Corden,  Essaï enregistre 10 émissions aux États-Unis en tant que juge français et expert musical. 

En 2021 Essaï est le créateur et producteur du spectacle musical " NOÉ, la force de vivre"  qui attire plus de 25 000 personnes sur l'hippodrome de Paris Longchamp. En partenariat avec l'ONU Environnement pour chaque ticket acheté un arbre sera planté en France, en Afrique et en Amazonie. 

34 artistes sur scène, une scénographie et des effets visuels innovants et des animaux articulés plus vrai que nature qui auront nécessité des mois de fabrication. L'arche de Noé résonne aujourd'hui et plus que jamais comme le symbole de la protection de la planète est c'est dans le rôle principal de NOÉ qu'Essaï s'est incarné.

Discographie 
Ses chansons sont chantées par : 
 Jenifer, pour laquelle il a composé et coécrit le titre Que reste-t-il  de son premier album homonyme, Jenifer  ().
 Grégori Baquet, pour lequel il compose et réalise son premier single Donne-moi,
 L'Étoile : lieu des nuits parisiennes. L’Étoile a désormais son album lounge sur lequel Essaï compose et réalise 4 titres : Two lions, Te Quiero, Jazz et I love you.
 Cécilia Cara pour laquelle il réalise son premier album et lui compose quatre titres dont le titre Et je danse.
 Anthony Kavanagh pour lequel il compose le titre Donner la vie de son premier album Les Démons de l'Arkange 
 L’opération pièces jaunes. En 2002, à la demande de la première dame de France, Bernadette Chirac, Essaï écrit, compose et réalise le single Un peu de moi interprété par Anthony Kavanagh. Un clip et une large campagne du publicité sur TF1 accompagnera ce titre qui rencontre alors  un vif succès et dont les bénéfices ont été reversés à l'association.
 Les Demoiselles de Rochefort. En 2003 Essaï co-arrange avec Michel Legrand les chansons de la comédie musicale Les Demoiselles de Rochefort. Essaï passera huit mois enfermé en studio avec Michel Legrand entre Paris, Londres et Bratislava pour l'enregistrement des nouveaux arrangements du spectacle. Le spectacle musical se jouera au Palais des Congrès de Paris pendant 3 mois.
 Julie Pietri. À la suite de l'émission « Retour Gagnant » sur TF1, Essaï lui compose et coécrit le titre Si on parlait de ma vie.
 Amaury Vassili pour lequel il compose le titre Parla mi d’amore (l’album Vincero qui devient disque d’or) ; il compose également le titre Maria, premier single extrait du second album d'Amaury Vassili Cantero ainsi que le titre Dentro me dans le même album.
 Clara Morgane pour laquelle il compose et réalise le titre Même si je sais sur l’album Nuits blanches, sorti en 2010.
 Le Roi Soleil : il compose le titre S’aimer est interdit de la comédie musicale Le Roi Soleil, interprété par Emmanuel Moire et dont .
 Seconde Chance : il compose et réalise  le générique de la série télévisée Seconde Chance (189 épisodes diffusées sur TF1 tous les jours à 17h30 et les matins à 9h30).
 Rex Dance : il compose, produit et réalise cette chanson interprétée par Michaël Youn sur la bande originale du film Incontrôlable. . 
 Bobino, le nouveau cabaret parisien : il compose également cinq titres pour la revue Bobino, Tango Bobino, Welcome Bobino, Le défilé et Goodbye.
 Pop's cool : en 2012, il réalise, arrange et produit l'album de la troupe Pop's cool dont le premier single est la reprise du titre Bouge de là de MC Solaar. Il compose et écrit également cinq titres sur l'album dont That's the way, Loca la vida, Mon amour, Tout changer et On a tous ) . 12 émissions TV sont diffusées sur Canal J et Gulli où Essaï est également le directeur musical aux côtés de Sofia Essaïdi, Valerie Michelin et David Gategno.
 Lorie pour laquelle il réalise et arrange l'album de Lorie intitulé Danse (2012).
 Léo Rispal, chanteur pour lequel il réalise en 2013 une nouvelle version du titre de George Michael Last Christmas.
 Vincent Niclo : en 2015, Essaï écrit et compose le titre Je serai là pour le nouvel album de Vincent Niclo Ce que je suis déjà disque de platine et vendu à plus de 150 0000 exemplaires.
 NOÉ, la force de vivre . Un album de 22 titres composé, arrangé et produit par Essaï et des paroles de Léa Ivanne.

Télévision  
 Série Seconde Chance - TF1 - compositeur générique
 Le Grand soir -  TF1- compositeur générique
 Sacrée Soirée le retour - TF1 - new production générique  
 Mister France - TF1 - compositeur générique
 Retour Gagnant -TF1 compositeur générique
 C'est la même chanson - TF1 compositeur générique
 La Bataille des chorales - TF1 directeur musical
 Le Grand show des enfants - TF1 directeur musical
 Pop's Cool - Gulli juge et directeur musical
 La nouvelle école des Fans - Gulli directeur musical
 Destination Eurovision - Armenian public TV - Jury - 
 The World's Best - CBS - Los Angeles - USA - Jury music expert aux côtés de Drew barrymore, Faith Hill, Rupaul et James Corden

Cinéma 
 2006 : Incontrôlable de Raffy Shart

Théâtre et spectacle 
 Ma femme s'appelle Maurice - Chevalier et Laspales - 1999
 Romeo et Juliette - 2001
 Les Demoiselles de Rochefort -2003
 L'Archange - Anthony Kavanagh 
 Bobino, nouvelle revue - Cabaret parisien - 2006
 Le Roi Soleil'' -2006
 NOÉ, la force de vivre 2021

Notes

Liens externes 
 
 
 Site personnel
 Spectacle musical NOÉ,la force de vivre : www.noe-spectacle.com

Naissance à Paris
Naissance en novembre 1980
Auteur-compositeur-interprète français
Chanteur arménien
Nom de scène